Пучковський Олександр Іванович (1879–1938) — полковник Армії УНР.
 Пучковський Тарас Миколайович (1994) — український футболіст, захисник.

Українські прізвища